Miejscowości w USA:
 Pine – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
Gminy w USA:
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warren
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ripley
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Pine (ang. Pine Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pine (ang. Pine County) – w stanie Minnesota